Euro Hockey Tour 2021/2022 var den 26:e säsongen av Euro Hockey Tour. Det startade den 10 november 2021 avslutads den 8 maj 2022.

Tabell

Karjala Tournament

Karjala Tournament spelades mellan 10 och 14 november 2021. Fem matcher spelas i Helsingfors, Finland och en match spelas i Linköping, Sverige.

Tabell

Matcher

Channel One Cup

Channel One Cup spelades mellan 16 och 19 december 2021.

Tabell

Matcher

Czech Hockey Games

Czech Hockey Games spelas mellan 28 april och 1 maj 2022.

Tabell

Matcher

Sweden Hockey Games

Sweden Hockey Games spelas mellan 5 och 8 maj 2022.

Tabell

Matcher

Källor